Lake Dan ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Lake Dan (Kanada), in der Provinz Nova Scotia

in Neuseeland:
 Lake Dan (Neuseeland), in der Region West Coast

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Dan (Vereinigte Staaten), im Bundesstaat Florida

Siehe auch:
 Dan Lake